Lever har flere betydninger:

 Lever – et organ.
 Lever (mad) – som nærigsmiddel.
 Audiens – foretræde hos en rangsperson.